

Toponyme 
 North Platte est une ville américaine, siège du comté de Lincoln dans le Nebraska, et dont la population était estimée en 2006 à  habitants.

Hydronyme 
 La North Platte River est un affluent de la Platte River dans le Colorado et donc un sous-affluent du Mississippi par le Missouri.